Григо́ре Петро́вич Григори́у (; ) — советский и молдавский актёр, Заслуженный артист Молдавской ССР.

Биография 

В школьные годы Григоре Григориу пробовал играть роли в театре, занимался спортом, в частности, боксом.

В 1959 году участвовал в конкурсе республиканского драматического театра в Бельцах.

После окончания школы некоторое время работал грузчиком на железной дороге.

Григоре Григориу начал свою творческую деятельность в драматическом театре в Бельцах, где проработал 6 лет ( по ).

Следующие 5 лет работал в телетеатре «Диалог», с 1970 года — в республиканском театре юного зрителя «Лучафэрул».

Первую роль в кино сыграл в 1966 году — Савву Милчу в фильме Эмиля Лотяну «Красные поляны».

Григоре Григориу снимался в России, Румынии, Германии, Азербайджане и на Украине, исполнил более семидесяти ролей в кино и театре. Наиболее известная его роль — Лойко Зобар в фильме «Табор уходит в небо».

Григоре Григориу трагически погиб в автомобильной катастрофе 20 декабря 2003 года около молдавского села Паланка. Актёр похоронен на Центральном (Армянском) кладбище в Кишинёве.

Фильмография 
 1966 — Красные поляны — Савва Милчу
 1966 — Горькие зёрна — Андрей Войновяну
 1967 — Марианна — «Тополь»
 1967 — Сергей Лазо — адъютант
 1967 — Нужен привратник — апостол 1968 — Аннычка — Андрей 1968 — Братья Карамазовы — эпизод
 1969 — Десять зим за одно лето — Штефан 1970 — Povârnişul — Марку 1971 — Крутизна
 1972 — Последний гайдук
 1972 — Офицер запаса — Штефан Барбу 1972 — Лаутары — Раду Негостин 1973 — Земля, до востребования — Тоскано 1974 — Mînia — эпизод
 1976 — Табор уходит в небо — Лойко Зобар 1976 — Порт — Петреску 1976 — Легенда о Тиле — монах на базаре 1977 — Ночь над Чили — Мануэль, архитектор 1978 — Емельян Пугачёв («Невольники свободы», «Кровью омытая») — Чика Зарубин 1978 — Мой ласковый и нежный зверь — Полихроний Аркадьевич Калидис 1978 — Я хочу вас видеть — комиссар Ардатов 1978 — Антон-волшебник
 1979 — Агент секретной службы — Штефан Ротарь 1979 — Чудак — адвокат Ахмед 1979 — Я хочу петь — Георге 1980 — Где ты, любовь? — Виктор 1980 — Овод — Чезаре Мартини 1980 — У чёртова логова — Груя 1981 — На Гранатовых островах — Фарадж 1982 — Роман с Амели
 1983 — Найди на счастье подкову — Дмитрий 1983 — Серебряный возраст — Тудор 1983—1986 — Анна Павлова — Михаил Мордкин 1984 — Как стать знаменитым — эпизод 1984 — Снег в сентябре  —  Заур 1986 — Тайный посол
 1986 — Лучафэрул — Кибич 1989 — Вдвоём на грани времени
 1989 — Мария, Мирабела в Транзистории — Главный Тормозистор Премии и награды 
 Заслуженный артист Молдавской ССР
 1995 — медаль «За гражданские заслуги»
 2002 — орден «Трудовая слава»

 Примечания 

 Ссылки 
 Сын звезды фильма «Табор уходит в небо»: Убийцу отца видел только раз…
 Григоре Петру Григориу // Сайт проекта megabook.ru'' 

Заслуженные артисты Молдавской ССР
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные на Центральном (Армянском) кладбище